Фрыч () — польская фамилия и личное имя.

Известные носители 
 Фрыч, Габриэла (род. 1977) — польская актриса, дочь Яна Фрыча;
 Фрыч, Ольга (род. 1986) — польская актриса театра и кино, дочь Яна Фрыча;
 Фрыч, Ян (род. 1954) — польский актёр.

См. также 
 Фритч
 Фрич
 Фричи